Heiliger Rupert steht für:

 Rupert von Salzburg (um 650–718?), erster Bischof von Salzburg
 Rupert von Bingen (um 712–um 732), Patron von Bingen-Bingerbrück und Patron der Pilger
 Rupert von Deutz († 1129), Exeget und Mystiker
 Rupert von Ottobeuren († 1145), Abt von Ottobeuren und Klosterreformer

Siehe auch:
 Heiliger Robert
 Rupertikirche
 Sankt Ruprecht